Couto u O Couto pueden referirse a:

Couto

Toponimia 

 Couto (Arcos de Valdevez), freguesia del municipio de Arcos de Valdevez.
 Couto (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos. 
 Couto (Mabegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Couto (Meangos), aldea española de la parroquia de Meangos, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Couto de Baixo, freguesia del municipio de Viseu.
 Couto de Cima, freguesia del municipio de Viseu.
 Couto de Esteves, freguesia del municipio de Sever do Vouga.
 Couto do Medio, aldea española de la parroquia de Montouto, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Couto do Mosteiro, freguesia del municipio de Santa Comba Dão.

Otros 

 Couto, nombre alternativo del antiguo reino indígena de Coto, que existió en el  en la región sureste de Costa Rica.
 Couto de Cambeses nombre alternativo de la freguesia  de Cambeses, del municipio de Barcelos.
 Estadio Couto Pereira, estadio de fútbol del Estado de Paraná, en Brasil.
Os Coutos, parroquia civil española del concejo de Ibias, Asturias.
 Santa Cristina do Couto, freguesia del municipio de Santo Tirso.
 São Miguel do Couto, freguesia del municipio de Santo Tirso.

O Couto 

 O Couto (Aranga), lugar español de la parroquia de Feás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Couto, nombre con el que es conocido el estadio de fútbol de Orense.